Rivier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alphonse Rivier (1835–1898), schweizisk rättslärd
 André Rivier (1914–1973), schweizeisk klassisk filolog
 Jean Rivier (1896–1987), fransk kompositör

Se även  

 Rivière

Franska efternamn